Binômio (jornal) — extinto jornal brasileiro de Belo Horizonte
 Binómio de Newton
 Função polinomial

Ver também 
 Monômio